Le championnat du Portugal de rugby à XV 2021-2022 met aux prises les douze meilleurs clubs de rugby à XV du Portugal.

Format de la compétition 
Répartis dans une poule unique, les douze équipes s'affrontent en phase aller-retour. Les deux premiers sont qualifiés pour les demi-finales, tandis que les équipes classées de la  à la  place s'affrontent en barrage. Les trois derniers sont relégués.

Clubs de l'édition 2021-2022

Phase régulière

Classement 

|}

Résultats détaillés 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Phase finale

Lien externe 
  Site officiel de la fédération portugaise
 résumé de la saison

Notes et références 

 

Compétition de rugby à XV au Portugal
Portugal M1
Rugby à XV M1